|-
|(81751)||2000 JK56|| align=right|15,3|| align=right|2,694|| align=right|0,211|| align=right|10,49|| align=right|4,420||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81752)||2000 JR56|| align=right|15,9|| align=right|2,570|| align=right|0,150|| align=right|4,22|| align=right|4,120||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81753)||2000 JZ57|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,142|| align=right|16,12|| align=right|4,258||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81754)||2000 JW58|| align=right|13,9|| align=right|2,699|| align=right|0,200|| align=right|13,15|| align=right|4,434||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81755)||2000 JD59|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,249|| align=right|11,76|| align=right|4,363||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81756)||2000 JM59|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,224|| align=right|13,27|| align=right|4,051||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81757)||2000 JN59|| align=right|15,0|| align=right|2,523|| align=right|0,212|| align=right|10,61|| align=right|4,008||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81758)||2000 JZ59|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,190|| align=right|3,99|| align=right|4,081||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81759)||2000 JD60|| align=right|15,2|| align=right|2,604|| align=right|0,141|| align=right|4,38|| align=right|4,201||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81760)||2000 JG60|| align=right|15,3|| align=right|2,552|| align=right|0,137|| align=right|7,98|| align=right|4,077||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81761)||2000 JC62|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,303|| align=right|5,67|| align=right|4,485||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81762)||2000 JN62|| align=right|15,0|| align=right|2,689|| align=right|0,159|| align=right|13,27|| align=right|4,408||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81763)||2000 JW62|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,147|| align=right|6,03|| align=right|4,098||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81764)||2000 JB63|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,011|| align=right|5,62|| align=right|4,567||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81765)||2000 JG63|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,116|| align=right|4,82|| align=right|4,077||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81766)||2000 JH63|| align=right|14,6|| align=right|2,755|| align=right|0,108|| align=right|7,02|| align=right|4,573||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81767)||2000 JV65|| align=right|13,6|| align=right|3,016|| align=right|0,134|| align=right|11,48|| align=right|5,238||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81768)||2000 JY67|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,080|| align=right|10,69|| align=right|5,103||MBA||6. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81769)||2000 JZ67|| align=right|16,1|| align=right|2,565|| align=right|0,185|| align=right|8,83|| align=right|4,108||MBA||6. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81770)||2000 JG68|| align=right|16,2|| align=right|2,571|| align=right|0,160|| align=right|15,96|| align=right|4,121||MBA||7. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81771)||2000 JM68|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,231|| align=right|7,60|| align=right|5,454||MBA||7. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81772)||2000 JN68|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,086|| align=right|15,87|| align=right|4,378||MBA||7. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81773)||2000 JV69|| align=right|14,9|| align=right|2,632|| align=right|0,141|| align=right|15,33|| align=right|4,268||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81774)||2000 JB70|| align=right|14,0|| align=right|2,707|| align=right|0,135|| align=right|16,19|| align=right|4,454||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81775)||2000 JV70|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,070|| align=right|10,00|| align=right|5,129||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81776)||2000 JL71|| align=right|15,8|| align=right|2,580|| align=right|0,287|| align=right|4,69|| align=right|4,144||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81777)||2000 JV72|| align=right|14,6|| align=right|2,574|| align=right|0,182|| align=right|9,61|| align=right|4,130||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81778)||2000 JB73|| align=right|15,4|| align=right|2,755|| align=right|0,086|| align=right|8,96|| align=right|4,573||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81779)||2000 JP73|| align=right|15,9|| align=right|2,737|| align=right|0,173|| align=right|13,90|| align=right|4,527||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81780)||2000 JQ73|| align=right|15,6|| align=right|2,780|| align=right|0,198|| align=right|13,68|| align=right|4,635||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81781)||2000 JA74|| align=right|14,8|| align=right|2,743|| align=right|0,106|| align=right|11,83|| align=right|4,543||MBA||2. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81782)||2000 JB75|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,123|| align=right|12,40|| align=right|4,131||MBA||5. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81783)||2000 JD75|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,037|| align=right|14,11|| align=right|4,359||MBA||5. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81784)||2000 JK75|| align=right|14,9|| align=right|2,795|| align=right|0,094|| align=right|3,30|| align=right|4,672||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81785)||2000 JS77|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,009|| align=right|9,79|| align=right|4,188||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81786)||2000 JT79|| align=right|15,3|| align=right|2,738|| align=right|0,149|| align=right|13,07|| align=right|4,530||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81787)||2000 JW79|| align=right|13,8|| align=right|2,531|| align=right|0,176|| align=right|13,71|| align=right|4,025||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81788)||2000 JQ81|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,107|| align=right|9,03|| align=right|4,698||MBA||9. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81789)||2000 JH82|| align=right|15,5|| align=right|2,627|| align=right|0,227|| align=right|2,09|| align=right|4,258||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81790)||2000 JL84|| align=right|15,7|| align=right|2,626|| align=right|0,013|| align=right|0,73|| align=right|4,254||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||L. H. Wasserman
|-
|(81791)||2000 JX84|| align=right|16,2|| align=right|2,567|| align=right|0,145|| align=right|2,04|| align=right|4,112||MBA||11. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81792)||2000 JE85|| align=right|14,7|| align=right|2,659|| align=right|0,189|| align=right|11,15|| align=right|4,335||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81793)||2000 JK85|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,164|| align=right|13,80|| align=right|5,223||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81794)||2000 JL85|| align=right|14,8|| align=right|2,493|| align=right|0,124|| align=right|7,60|| align=right|3,935||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81795)||2000 JZ85|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,224|| align=right|12,68|| align=right|5,160||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81796)||2000 KH|| align=right|15,3|| align=right|2,864|| align=right|0,028|| align=right|1,83|| align=right|4,846||MBA||23. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81797)||2000 KR1|| align=right|13,9|| align=right|2,684|| align=right|0,239|| align=right|25,82|| align=right|4,397||MBA||26. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81798)||2000 KB2|| align=right|14,6|| align=right|2,642|| align=right|0,046|| align=right|10,31|| align=right|4,294||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81799)||2000 KK2|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,041|| align=right|21,98|| align=right|4,297||MBA||26. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81800)||2000 KQ2|| align=right|13,9|| align=right|2,629|| align=right|0,232|| align=right|31,89|| align=right|4,262||MBA||26. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81801)||2000 KU3|| align=right|15,4|| align=right|2,658|| align=right|0,154|| align=right|2,02|| align=right|4,333||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81802)||2000 KN6|| align=right|15,7|| align=right|2,808|| align=right|0,093|| align=right|2,52|| align=right|4,704||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81803)||2000 KQ6|| align=right|15,4|| align=right|2,744|| align=right|0,150|| align=right|7,94|| align=right|4,546||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81804)||2000 KJ7|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,136|| align=right|12,05|| align=right|5,566||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81805)||2000 KU7|| align=right|15,8|| align=right|2,924|| align=right|0,178|| align=right|7,02|| align=right|4,999||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81806)||2000 KJ8|| align=right|14,9|| align=right|3,064|| align=right|0,067|| align=right|11,66|| align=right|5,362||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81807)||2000 KU11|| align=right|15,7|| align=right|2,784|| align=right|0,039|| align=right|5,81|| align=right|4,644||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81808)||2000 KC13|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,083|| align=right|14,39|| align=right|4,214||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81809)||2000 KB15|| align=right|15,5|| align=right|2,927|| align=right|0,180|| align=right|1,32|| align=right|5,007||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81810)||2000 KC16|| align=right|14,2|| align=right|2,721|| align=right|0,197|| align=right|13,85|| align=right|4,488||MBA||30. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81811)||2000 KR17|| align=right|14,5|| align=right|3,031|| align=right|0,055|| align=right|5,90|| align=right|5,277||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81812)||2000 KX18|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,163|| align=right|4,81|| align=right|4,199||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81813)||2000 KV23|| align=right|15,4|| align=right|2,731|| align=right|0,059|| align=right|5,91|| align=right|4,513||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81814)||2000 KE31|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,157|| align=right|13,74|| align=right|4,264||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81815)||2000 KP31|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,177|| align=right|6,14|| align=right|4,591||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81816)||2000 KR32|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,251|| align=right|14,44|| align=right|4,372||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81817)||2000 KH35|| align=right|14,6|| align=right|2,776|| align=right|0,055|| align=right|13,69|| align=right|4,625||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81818)||2000 KP35|| align=right|14,8|| align=right|2,671|| align=right|0,054|| align=right|12,20|| align=right|4,365||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81819)||2000 KS35|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,265|| align=right|6,18|| align=right|4,331||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81820)||2000 KA38|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,090|| align=right|3,45|| align=right|4,603||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81821)||2000 KF38|| align=right|15,0|| align=right|3,134|| align=right|0,133|| align=right|5,43|| align=right|5,546||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81822)||2000 KN38|| align=right|15,9|| align=right|2,799|| align=right|0,131|| align=right|13,91|| align=right|4,682||MBA||27. maj 2000||OCA-Anza||M. White; M. Collins
|-
|(81823)||2000 KP40|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,099|| align=right|13,74|| align=right|4,169||MBA||30. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81824)||2000 KS41|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,085|| align=right|4,16|| align=right|4,345||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81825)||2000 KG42|| align=right|14,9|| align=right|2,569|| align=right|0,146|| align=right|15,02|| align=right|4,117||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81826)||2000 KP42|| align=right|14,0|| align=right|2,630|| align=right|0,076|| align=right|22,84|| align=right|4,265||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81827)||2000 KM43|| align=right|15,9|| align=right|2,908|| align=right|0,077|| align=right|3,12|| align=right|4,957||MBA||26. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81828)||2000 KT44|| align=right|14,6|| align=right|3,076|| align=right|0,133|| align=right|9,87|| align=right|5,394||MBA||28. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81829)||2000 KF46|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,133|| align=right|12,99|| align=right|4,410||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81830)||2000 KJ46|| align=right|13,5|| align=right|3,085|| align=right|0,228|| align=right|10,53|| align=right|5,418||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81831)||2000 KM46|| align=right|15,1|| align=right|2,721|| align=right|0,131|| align=right|13,12|| align=right|4,488||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81832)||2000 KV46|| align=right|15,5|| align=right|2,715|| align=right|0,170|| align=right|7,88|| align=right|4,472||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81833)||2000 KW46|| align=right|14,6|| align=right|2,978|| align=right|0,165|| align=right|8,77|| align=right|5,137||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81834)||2000 KX46|| align=right|14,5|| align=right|3,028|| align=right|0,083|| align=right|10,68|| align=right|5,269||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81835)||2000 KB47|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,169|| align=right|12,34|| align=right|4,551||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81836)||2000 KX47|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,141|| align=right|14,51|| align=right|4,353||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81837)||2000 KJ50|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,057|| align=right|7,25|| align=right|4,387||MBA||31. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81838)||2000 KB51|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,244|| align=right|1,69|| align=right|5,340||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81839)||2000 KO52|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,282|| align=right|5,20|| align=right|4,062||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81840)||2000 KV52|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,126|| align=right|4,62|| align=right|4,171||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81841)||2000 KT53|| align=right|15,4|| align=right|2,753|| align=right|0,180|| align=right|16,24|| align=right|4,567||MBA||27. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81842)||2000 KU53|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,261|| align=right|17,98|| align=right|4,517||MBA||27. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81843)||2000 KX53|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,274|| align=right|13,47|| align=right|4,154||MBA||27. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81844)||2000 KV54|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,098|| align=right|4,63|| align=right|4,131||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81845)||2000 KG57|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,151|| align=right|13,47|| align=right|4,346||MBA||30. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81846)||2000 KH58|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,143|| align=right|13,20|| align=right|4,093||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81847)||2000 KO58|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,103|| align=right|14,56|| align=right|4,093||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81848)||2000 KX58|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,186|| align=right|12,71|| align=right|4,225||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81849)||2000 KH59|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,190|| align=right|12,37|| align=right|4,432||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81850)||2000 KL60|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,262|| align=right|6,81|| align=right|4,149||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81851)||2000 KO60|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,132|| align=right|10,05|| align=right|4,229||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81852)||2000 KP60|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,033|| align=right|12,64|| align=right|4,351||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81853)||2000 KW60|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,077|| align=right|6,07|| align=right|4,519||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81854)||2000 KC61|| align=right|15,8|| align=right|2,573|| align=right|0,171|| align=right|9,52|| align=right|4,126||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81855)||2000 KO61|| align=right|15,3|| align=right|2,620|| align=right|0,126|| align=right|13,21|| align=right|4,241||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81856)||2000 KG62|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,103|| align=right|10,26|| align=right|4,422||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81857)||2000 KV64|| align=right|16,1|| align=right|2,558|| align=right|0,219|| align=right|3,60|| align=right|4,090||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81858)||2000 KW64|| align=right|16,0|| align=right|2,598|| align=right|0,093|| align=right|4,85|| align=right|4,188||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81859)||2000 KP69|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,139|| align=right|7,45|| align=right|4,140||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81860)||2000 KA71|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,167|| align=right|14,13|| align=right|4,132||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81861)||2000 KK71|| align=right|14,6|| align=right|2,652|| align=right|0,292|| align=right|14,19|| align=right|4,319||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81862)||2000 KD74|| align=right|14,3|| align=right|3,020|| align=right|0,068|| align=right|12,55|| align=right|5,247||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81863)||2000 KV74|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,100|| align=right|2,81|| align=right|4,119||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81864)||2000 KX74|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,099|| align=right|2,15|| align=right|4,583||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81865)||2000 KO75|| align=right|14,7|| align=right|3,121|| align=right|0,046|| align=right|10,31|| align=right|5,513||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81866)||2000 KO76|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,317|| align=right|6,83|| align=right|4,265||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81867)||2000 KK77|| align=right|16,3|| align=right|2,667|| align=right|0,084|| align=right|8,14|| align=right|4,355||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81868)||2000 KZ77|| align=right|15,0|| align=right|2,813|| align=right|0,177|| align=right|10,72|| align=right|4,718||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81869)||2000 KY78|| align=right|15,4|| align=right|2,696|| align=right|0,142|| align=right|11,21|| align=right|4,426||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81870)||2000 LB1|| align=right|14,9|| align=right|2,768|| align=right|0,263|| align=right|7,83|| align=right|4,605||MBA||1. junij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(81871)||2000 LP3|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,100|| align=right|13,39|| align=right|4,305||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81872)||2000 LO4|| align=right|13,6|| align=right|3,005|| align=right|0,140|| align=right|14,58|| align=right|5,209||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81873)||2000 LT4|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,245|| align=right|5,94|| align=right|4,526||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81874)||2000 LJ5|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,230|| align=right|6,36|| align=right|4,345||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81875)||2000 LU5|| align=right|14,9|| align=right|2,698|| align=right|0,258|| align=right|4,82|| align=right|4,431||MBA||4. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(81876)||2000 LN7|| align=right|14,5|| align=right|2,813|| align=right|0,088|| align=right|18,16|| align=right|4,716||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81877)||2000 LQ7|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,212|| align=right|12,57|| align=right|4,639||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81878)||2000 LY10|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,223|| align=right|9,35|| align=right|4,465||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81879)||2000 LB11|| align=right|13,8|| align=right|2,775|| align=right|0,080|| align=right|17,24|| align=right|4,623||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81880)||2000 LP13|| align=right|14,8|| align=right|2,653|| align=right|0,164|| align=right|13,18|| align=right|4,322||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81881)||2000 LJ15|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,148|| align=right|5,04|| align=right|4,205||MBA||4. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81882)||2000 LN15|| align=right|15,6|| align=right|2,879|| align=right|0,017|| align=right|5,12|| align=right|4,883||MBA||5. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81883)||2000 LP16|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,260|| align=right|11,58|| align=right|4,573||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81884)||2000 LL17|| align=right|13,3|| align=right|3,024|| align=right|0,084|| align=right|23,19|| align=right|5,257||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81885)||2000 LC19|| align=right|14,9|| align=right|2,769|| align=right|0,140|| align=right|12,24|| align=right|4,606||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81886)||2000 LE21|| align=right|14,5|| align=right|3,041|| align=right|0,125|| align=right|8,72|| align=right|5,303||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81887)||2000 LS22|| align=right|13,1|| align=right|3,139|| align=right|0,231|| align=right|15,34|| align=right|5,561||MBA||9. junij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81888)||2000 LH23|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,032|| align=right|20,71|| align=right|5,420||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81889)||2000 LZ23|| align=right|14,6|| align=right|2,634|| align=right|0,068|| align=right|15,45|| align=right|4,274||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81890)||2000 LV24|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,326|| align=right|14,47|| align=right|4,586||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81891)||2000 LV26|| align=right|14,0|| align=right|3,180|| align=right|0,160|| align=right|6,62|| align=right|5,670||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81892)||2000 LQ29|| align=right|14,3|| align=right|2,981|| align=right|0,100|| align=right|10,19|| align=right|5,145||MBA||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81893)||2000 LR29|| align=right|16,0|| align=right|2,656|| align=right|0,158|| align=right|11,87|| align=right|4,329||MBA||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81894)||2000 LF31|| align=right|13,9|| align=right|3,209|| align=right|0,041|| align=right|21,06|| align=right|5,747||MBA||6. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81895)||2000 LP31|| align=right|13,0|| align=right|3,114|| align=right|0,066|| align=right|20,90|| align=right|5,495||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81896)||2000 LR32|| align=right|15,7|| align=right|2,590|| align=right|0,145|| align=right|14,00|| align=right|4,167||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81897)||2000 LS32|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,090|| align=right|8,67|| align=right|4,322||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81898)||2000 LE33|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,110|| align=right|9,88|| align=right|5,141||MBA||4. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81899)||2000 LH34|| align=right|14,0|| align=right|3,222|| align=right|0,134|| align=right|10,15|| align=right|5,783||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81900)||2000 LF35|| align=right|14,6|| align=right|2,875|| align=right|0,047|| align=right|12,18|| align=right|4,874||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81901)||2000 LZ36|| align=right|14,8|| align=right|2,865|| align=right|0,241|| align=right|13,34|| align=right|4,849||MBA||11. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81902)||2000 MG1|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,274|| align=right|29,77|| align=right|4,216||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81903)||2000 MM3|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,137|| align=right|11,48|| align=right|4,169||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81904)||2000 MN3|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,149|| align=right|10,26|| align=right|4,427||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81905)||2000 NP1|| align=right|15,0|| align=right|3,053|| align=right|0,107|| align=right|15,10|| align=right|5,335||MBA||3. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81906)||2000 NV1|| align=right|14,8|| align=right|2,718|| align=right|0,177|| align=right|13,46|| align=right|4,480||MBA||4. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81907)||2000 NR2|| align=right|13,1|| align=right|3,127|| align=right|0,162|| align=right|23,80|| align=right|5,529||MBA||5. julij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(81908)||2000 NW2|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,148|| align=right|12,44|| align=right|4,588||MBA||6. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(81909)||2000 NY3|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,292|| align=right|13,53|| align=right|4,331||MBA||8. julij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81910)||2000 NV8|| align=right|14,3|| align=right|3,178|| align=right|0,140|| align=right|3,82|| align=right|5,665||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81911)||2000 NV9|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,193|| align=right|12,76|| align=right|4,483||MBA||6. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81912)||2000 NU10|| align=right|14,5|| align=right|2,686|| align=right|0,241|| align=right|5,98|| align=right|4,402||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81913)||2000 NX10|| align=right|13,9|| align=right|2,866|| align=right|0,183|| align=right|12,92|| align=right|4,851||MBA||10. julij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(81914)||2000 NJ11|| align=right|14,6|| align=right|3,323|| align=right|0,087|| align=right|6,20|| align=right|6,058||MBA||12. julij 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|81915 Hartwick||2000 NS11|| align=right|14,3|| align=right|3,214|| align=right|0,045|| align=right|9,68|| align=right|5,762||MBA||15. julij 2000||Dominion||D. D. Balam
|-
|(81916)||2000 NM12|| align=right|13,3|| align=right|3,164|| align=right|0,237|| align=right|17,42|| align=right|5,628||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81917)||2000 NN12|| align=right|14,3|| align=right|3,147|| align=right|0,088|| align=right|14,95|| align=right|5,581||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81918)||2000 NT12|| align=right|14,2|| align=right|3,235|| align=right|0,092|| align=right|16,49|| align=right|5,816||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81919)||2000 NV14|| align=right|13,2|| align=right|3,224|| align=right|0,201|| align=right|15,47|| align=right|5,789||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81920)||2000 NA17|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,232|| align=right|6,17|| align=right|4,425||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81921)||2000 NS21|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,130|| align=right|12,18|| align=right|5,161||MBA||7. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81922)||2000 NV22|| align=right|14,0|| align=right|3,425|| align=right|0,105|| align=right|14,25|| align=right|6,338||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81923)||2000 NS24|| align=right|15,7|| align=right|2,716|| align=right|0,198|| align=right|3,15|| align=right|4,475||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81924)||2000 NW25|| align=right|15,0|| align=right|2,790|| align=right|0,212|| align=right|5,52|| align=right|4,659||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81925)||2000 NY25|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,174|| align=right|9,92|| align=right|4,600||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81926)||2000 NZ27|| align=right|14,5|| align=right|2,668|| align=right|0,189|| align=right|4,41|| align=right|4,358||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81927)||2000 NF28|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,167|| align=right|8,25|| align=right|4,569||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81928)||2000 NB29|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,130|| align=right|6,22|| align=right|4,686||MBA||2. julij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81929)||2000 OE|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,199|| align=right|13,16|| align=right|4,386||MBA||22. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(81930)||2000 ON4|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,216|| align=right|19,05|| align=right|4,406||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81931)||2000 OF7|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,249|| align=right|9,56|| align=right|5,185||MBA||28. julij 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(81932)||2000 OJ12|| align=right|14,7|| align=right|3,013|| align=right|0,110|| align=right|7,42|| align=right|5,228||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81933)||2000 OW13|| align=right|15,0|| align=right|3,187|| align=right|0,197|| align=right|2,24|| align=right|5,687||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81934)||2000 OL15|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,176|| align=right|6,09|| align=right|5,348||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81935)||2000 OT29|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,047|| align=right|8,21|| align=right|5,632||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81936)||2000 OU29|| align=right|13,7|| align=right|3,085|| align=right|0,085|| align=right|10,77|| align=right|5,417||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81937)||2000 OX29|| align=right|14,2|| align=right|3,189|| align=right|0,138|| align=right|10,54|| align=right|5,695||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81938)||2000 OT32|| align=right|13,2|| align=right|3,226|| align=right|0,060|| align=right|20,49|| align=right|5,792||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81939)||2000 OQ33|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,072|| align=right|8,20|| align=right|5,666||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81940)||2000 OW33|| align=right|14,2|| align=right|3,019|| align=right|0,080|| align=right|10,12|| align=right|5,245||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81941)||2000 OG37|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,189|| align=right|11,43|| align=right|4,245||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81942)||2000 OV38|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,152|| align=right|13,35|| align=right|4,475||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81943)||2000 OJ39|| align=right|14,7|| align=right|2,737|| align=right|0,281|| align=right|17,38|| align=right|4,527||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81944)||2000 OF43|| align=right|14,1|| align=right|2,978|| align=right|0,152|| align=right|10,30|| align=right|5,138||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81945)||2000 OL53|| align=right|13,6|| align=right|3,057|| align=right|0,205|| align=right|9,36|| align=right|5,344||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81946)||2000 OH60|| align=right|14,5|| align=right|3,041|| align=right|0,103|| align=right|5,95|| align=right|5,303||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81947)||2000 OF69|| align=right|15,5|| align=right|3,000|| align=right|0,097|| align=right|1,35|| align=right|5,196||MBA||31. julij 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(81948)||2000 OM69|| align=right|15,3|| align=right|3,212|| align=right|0,117|| align=right|2,68|| align=right|5,757||MBA||31. julij 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(81949)||2000 PK2|| align=right|14,9|| align=right|3,184|| align=right|0,169|| align=right|1,40|| align=right|5,681||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81950)||2000 PX2|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,144|| align=right|12,08|| align=right|5,417||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81951)||2000 PS10|| align=right|15,0|| align=right|3,112|| align=right|0,163|| align=right|17,39|| align=right|5,489||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81952)||2000 PG13|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,069|| align=right|10,45|| align=right|5,158||MBA||1. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81953)||2000 PS15|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,074|| align=right|14,06|| align=right|5,627||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81954)||2000 PT17|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,140|| align=right|2,46|| align=right|5,571||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81955)||2000 PT18|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,183|| align=right|1,82|| align=right|5,433||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81956)||2000 PL21|| align=right|14,6|| align=right|2,990|| align=right|0,080|| align=right|3,09|| align=right|5,171||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81957)||2000 QG14|| align=right|15,9|| align=right|3,167|| align=right|0,176|| align=right|0,40|| align=right|5,635||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81958)||2000 QQ14|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,087|| align=right|9,98|| align=right|5,369||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81959)||2000 QQ17|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,159|| align=right|8,29|| align=right|5,403||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81960)||2000 QZ28|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,162|| align=right|5,13|| align=right|5,425||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81961)||2000 QG29|| align=right|15,0|| align=right|2,971|| align=right|0,234|| align=right|1,32|| align=right|5,120||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81962)||2000 QB32|| align=right|14,6|| align=right|3,120|| align=right|0,137|| align=right|17,61|| align=right|5,511||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81963)||2000 QO33|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,294|| align=right|12,04|| align=right|4,387||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81964)||2000 QX35|| align=right|15,5|| align=right|3,071|| align=right|0,269|| align=right|3,46|| align=right|5,382||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81965)||2000 QF38|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,069|| align=right|10,56|| align=right|5,386||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81966)||2000 QJ41|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,074|| align=right|8,89|| align=right|5,407||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81967)||2000 QL41|| align=right|13,9|| align=right|3,193|| align=right|0,077|| align=right|14,73|| align=right|5,703||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81968)||2000 QQ49|| align=right|15,1|| align=right|3,102|| align=right|0,140|| align=right|5,86|| align=right|5,463||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81969)||2000 QH55|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,137|| align=right|23,42|| align=right|5,360||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81970)||2000 QT55|| align=right|14,5|| align=right|3,158|| align=right|0,140|| align=right|2,56|| align=right|5,612||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|81971 Turonclavere||2000 QX68|| align=right|15,1|| align=right|3,136|| align=right|0,123|| align=right|16,82|| align=right|5,552||MBA||22. avgust 2000||St. Veran||L. Šarounová; J. Montanne
|-
|(81972)||2000 QJ70|| align=right|16,2|| align=right|1,925|| align=right|0,091|| align=right|19,51|| align=right|2,670||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81973)||2000 QM72|| align=right|14,5|| align=right|3,224|| align=right|0,161|| align=right|2,41|| align=right|5,787||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81974)||2000 QT77|| align=right|15,7|| align=right|3,088|| align=right|0,190|| align=right|2,15|| align=right|5,427||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81975)||2000 QH78|| align=right|14,4|| align=right|3,164|| align=right|0,083|| align=right|12,11|| align=right|5,627||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81976)||2000 QN84|| align=right|14,9|| align=right|3,023|| align=right|0,111|| align=right|12,17|| align=right|5,255||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81977)||2000 QK85|| align=right|13,7|| align=right|3,102|| align=right|0,057|| align=right|10,07|| align=right|5,463||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81978)||2000 QV86|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,243|| align=right|11,50|| align=right|5,328||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81979)||2000 QH88|| align=right|15,4|| align=right|3,003|| align=right|0,059|| align=right|7,54|| align=right|5,202||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81980)||2000 QT96|| align=right|14,3|| align=right|3,139|| align=right|0,237|| align=right|3,65|| align=right|5,560||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81981)||2000 QY112|| align=right|15,2|| align=right|3,067|| align=right|0,182|| align=right|1,66|| align=right|5,370||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81982)||2000 QO114|| align=right|15,4|| align=right|2,786|| align=right|0,203|| align=right|7,48|| align=right|4,650||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81983)||2000 QA117|| align=right|15,4|| align=right|2,977|| align=right|0,194|| align=right|1,98|| align=right|5,136||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81984)||2000 QV119|| align=right|13,9|| align=right|3,158|| align=right|0,222|| align=right|22,39|| align=right|5,610||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81985)||2000 QV122|| align=right|14,0|| align=right|3,025|| align=right|0,226|| align=right|7,83|| align=right|5,260||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81986)||2000 QQ123|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,291|| align=right|19,06|| align=right|4,638||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81987)||2000 QE133|| align=right|14,9|| align=right|2,975|| align=right|0,166|| align=right|2,32|| align=right|5,130||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81988)||2000 QZ133|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,276|| align=right|2,07|| align=right|5,450||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81989)||2000 QC136|| align=right|14,4|| align=right|2,883|| align=right|0,194|| align=right|9,16|| align=right|4,894||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81990)||2000 QC155|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,076|| align=right|10,02|| align=right|5,471||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81991)||2000 QN162|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,006|| align=right|8,25|| align=right|5,466||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81992)||2000 QX163|| align=right|14,5|| align=right|3,049|| align=right|0,093|| align=right|16,90|| align=right|5,322||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81993)||2000 QG183|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,159|| align=right|16,09|| align=right|5,419||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81994)||2000 QT184|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,149|| align=right|12,83|| align=right|5,512||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81995)||2000 QK185|| align=right|14,1|| align=right|3,192|| align=right|0,130|| align=right|7,01|| align=right|5,703||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81996)||2000 QJ196|| align=right|15,0|| align=right|3,171|| align=right|0,192|| align=right|10,74|| align=right|5,647||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81997)||2000 QB203|| align=right|15,1|| align=right|3,202|| align=right|0,116|| align=right|6,18|| align=right|5,728||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81998)||2000 QX210|| align=right|16,1|| align=right|3,054|| align=right|0,284|| align=right|0,57|| align=right|5,336||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(81999)||2000 QM212|| align=right|15,0|| align=right|3,185|| align=right|0,137|| align=right|1,86|| align=right|5,682||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82000)||2000 QD219|| align=right|15,1|| align=right|3,148|| align=right|0,124|| align=right|3,93|| align=right|5,583||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov